Zingl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Zingl (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Harald Zingl (1927–1987), österreichischer Physiker
 Josef Zingl  (1883–1965), österreichischer Politiker (CS, ÖVP)